Cette page recense les articles concernant des personnes portant le même nom de Guarino Guarini :

 Guarino Veronese dit Guarino Guarini (° 1370 - † 1460),  était un humaniste italien de la Renaissance.
 Camillo-Guarino Guarini (° 1624 – † 1683) était un prêtre, un mathématicien, un écrivain et un architecte italien.